Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Raś – rzymskokatolicki duchowny 
 Eugeniusz Raś – polski pracownik przemysłu motoryzacyjnego
 Ireneusz Raś – polski polityk
 Maciej Raś – polski politolog

Zobacz też:
 Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) – stowarzyszenie promujące utworzenie autonomicznego regionu w granicach Górnego Śląska